Давид Яковлевич Макаревский (1934, Одесса — 14 июня 2007, Берлин) — украинский актёр театра и кино, юморист, писатель, конферансье. Бывший участник КВН.

Биография 
В 1953 году поступил в Одесский политехнический институт. На третьем курсе (1956 год) перевелся в Одесский технологический институт пищевой и холодильной промышленности. В обоих институтах играл на студенческих сценах. В начале 1958 года в Одессе был создан
Городской театр миниатюр «Парнас», в котором Давид Макаревский в годы существования коллектива был одним из самых активных участников. В 1966 году «Парнас» закрылся, и Макаревский создал команду КВН с одноимённым названием. Позже он открыл театр «Парнас-2», который существовал до 1989 года.

Был одним из первых людей кто участвовал в телевизионной версии КВНа.

В 1989 году, когда был организован пародийный театр «Комедиум», Макаревский стал принимать в его спектаклях активное участие. Театр побывал со спектаклями во многих городах Союза, а со спектаклем «Дважды герой» — в США в 1990 г, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке. В 1993 году в составе «старейшин» одесского КВН и в 1994 году с театром «Комедиум» Макаревский снова выступал в США.

С 1991 под 1996 год Макаревский участвовал в программе Джентльмен-шоу.

В 1996 году Давид Макаревский с женой эмигрировали в Германию, где прожили 11 лет.

Ушел из жизни 14 июня 2007 года.

Фильмография 
 1966—1967 — КВН (ТВ)
 1977 — Струны для гавайской гитары — Отец Вовы
 1982 — Трест, который лопнул — Мэр
 1991—1996 — Джентльмен-шоу (ТВ)
 1994 — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах — ''Юорис Осипович Рабинович

Библиография 
 1996 — «Книга про моё»
 2000 — «Книга о нашем»
 2002 — «Макаревский: И это всё о нём»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Одесского национального политехнического университета
Одесские джентльмены
Конферансье
Игроки КВН (1961—1971)
Джентльмен-шоу